Абдувахид Каримович Каримов (1932—1992) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился 1 мая 1932 года в Китабском районе Кашкадарьинской области. Член КПСС с 1959 года.

С 1946 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1946—1984 гг. — гидрометр районного отдела водного хозяйства, старший инженер, начальник отдела, начальник областного управления оросительных систем Кашкадарьинской и Бухарской области, заместитель председателя облисполкома, заместитель заведующего отделом ЦК КП Узбекистана, первый секретарь Китабского райкома Компартии Узбекистана, председатель Сурхандарьинского облисполкома (1970—1974), первый секретарь Сурхандарьинского обкома Компартии Узбекистана (1974—1977), первый секретарь Бухарского обкома Компартии Узбекистана(1977—1984), заместитель министра мелиорации и водного хозяйства Узбекской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 10-го созыва.

Делегат XXIV, XXV и XXVI съездов КПСС.

Умер 20 января 1992 года.

Ссылки 
 Депутаты Верховного Совета СССР, Том 10. — Изд-во «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». — 1980. — С. 195.

Председатели Сурхандарьинского облисполкома
Первые секретари Сурхандарьинского обкома КП Узбекистана
Первые секретари Бухарского обкома КП Узбекистана
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС